Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Ізабель Куето виграла титул, перемігши у фіналі Катарину Малеєву з рахунком 6–2, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Катарина Малеєва (фінал)
  Ізабель Куето (переможниця)
  Лаура Голарса (1-ше коло)
  Петра Лангрова (чвертьфінал)
  Лаура Гарроне (1-ше коло)
  Сабрина Голеш (чвертьфінал)
  Ангеліка Канеллопулу (півфінал)
  Забіне Гак (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Vitosha New Otani Open Draw 

Vitosha New Otani Open
Тур WTA 1989